Харланово — название населённых пунктов в России:

 Харланово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Харланово — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Харланово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Харланово — деревня в Ржевском районе Тверской области.